Plusieurs personnages célèbres issus de la même famille noble westphalienne, les Bodelschwingh, portent le prénom de Friedrich (Frédéric). Ce sont :

 Friedrich von Bodelschwingh père (1831–1910), pasteur et théologien allemand, fondateur de l'institution charitable Bethel à Bielefeld et des premiers livrets d'épargne destinés à financer des logements ;
 Friedrich von Bodelschwingh fils (1877–1946), pasteur et théologien allemand, grand défenseur de la santé publique, fils du précédent ;
 , pasteur et directeur de 1959 à 1969 de l'institution charitable Bethel fondée à Bielefeld par son grand-père Friedrich von Bodelschwingh père, neveu de Friedrich von Bodelschwingh fils. 

Par ailleurs, le nom de 152559 Bodelschwingh a été donné à un astéroïde.